Řád akademických palem je označení pro několik státních vyznamenání:
 Řád akademických palem – státní vyznamenání Burkiny Faso
 Řád akademických palem – francouzské státní vyznamenání
 Řád akademických palem – nigerské státní vyznamenání
 Řád akademických palem – senegalské státní vyznamenání
 Řád akademických palem – státní vyznamenání Středoafrické republiky